Roman Furger (ur. 10 lutego 1990 w Altdorfie) – szwajcarski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Roman Furger pojawił się 27 grudnia 2006 roku w szwajcarskiej miejscowości Campra w zawodach juniorskich, zajmując trzynaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął między innymi 57. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na imprezach tego cyklu startował jeszcze dwukrotnie, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był ósmy w sztafecie i szesnasty w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum zdobył brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 2009 roku w Davos, zajmując 84. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko trzy lata później – 24 listopada 2012 roku w Gällivare, gdzie był siedemnasty na tym samym dystansie. W klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2013 zajął ostatecznie 136. miejsce. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium: 11 marca 2012 roku wygrał szwajcarski Engadin Skimarathon.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Furger jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 22.
 sezon 2012/2013: 62.
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany
 sezon 2014/2015: 19.
 sezon 2016: 10.
 sezon 2017: 112.
 sezon 2018: 10.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Altdorfie (Uri)
Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990